Łaba − rzeka w Czechach i Niemczech
 Łaba − rzeka w rosyjskim Północnym Kaukazie
 Bolszaja Łaba − rzeka w rosyjskim Północnym Kaukazie
 Małaja Łaba − rzeka w rosyjskim Północnym Kaukazie